El topónimo Wilby puede hacer referencia a dos pueblos y parroquias de Inglaterra:

 Wilby, en Norfolk.
 Wilby, en Northampthonshire; o
 Wilby, en Suffolk.